La coupe d'Angleterre de football 1989-1990 est la  de la coupe d'Angleterre de football. Elle voit Manchester United remporter sa septième coupe d'Angleterre de football au détriment de Crystal Palace sur le score de 1-0, au cours d'une finale jouée dans l'enceinte du stade de Wembley à Londres. La victoire du club mancunien est obtenue lors d'un match rejoué à la suite d'une première finale se soldant par un 3-3 après prolongation entre les deux clubs finalistes. Cette édition est la seule où le club vainqueur de la compétition ne joue aucun match à domicile durant sa campagne victorieuse.

Demi-finales

Match rejoué

Finale

Match rejoué

Notes et références

Liens externes 
  How the 1990 FA Cup changed Crystal Palace, Manchester United and Liverpool, article sur theguardian.com, 

1989-1990
Angleterre
Sport en Angleterre en 1989
Sport en Angleterre en 1990